Доломан — слово венгерского происхождения , производное от  имеет следующие значения:

 Доломан — гусарский мундир особого покроя, расшитый шнурами.
 Доломан — длинное дамское пальто особого покроя.
 Доломан — верхняя распашная одежда у славян.